Casa del Gobernador puede hacer referencia a:

 Casa del Gobernador en Melilla, enclave en el cabo de Tres Forcas en la orilla del mar Alborán;
 Casa del Gobernador en Nueva York, casa histórica inscrita en el Registro Nacional desde 1973.